Taipei Open 2018, właśc. OEC Taipei WTA Challenger 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2018 z cyklu Taipei Open rozgrywany w dniach 12–18 listopada 2018 roku w Tajpej na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Azji